Benny Jensen er navnet på flere personer:

 Benny Jensen – en figur i The Julekalender
 Benny Jensen (musiker) – musiker i Bjørn & Okay